Diese sortierbare Liste führt die 541 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Estland. Die Gebiete sind Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Die estnischen FFH-Gebiete haben eine Gesamtfläche von 11.688,5 km². Dies entspricht ungefähr einem Viertel der Landesfläche, wobei einige Gebiete auch Wasserflächen der Ostsee umfassen. Die Gebiete sind durchschnittlich 2.160 ha groß, der Median liegt bei 159,7 ha.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle 
 Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
 Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
 WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
 EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 seit: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
 Lage: Geografischer Standort
 Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
 Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.

Tabelle

Weblinks 

 Natura 2000 Network Viewer
 Natura 2000 data

Estland
!FFH
!Estland